Lucidor, Lasse Johansson (1638–1674) – szwedzki poeta barokowy
 Lasse Johansson (1921–2014) – fiński skoczek narciarski, reprezentant kraju, trener
 Lars-Olof Johansson (ur. 1973) – szwedzki gitarzysta zespołu The Cardigans
 Lasse Johansson (ur. 1975) – szwedzki piłkarz